Svit este un oraș din Slovacia cu 7.519 locuitori.

Vezi și: Listă de orașe din Slovacia

Orașe din Slovacia